O Conjunto Habitacional Avelino Antônio Vieira, conhecido popularmente como Conjunto Panissa, é um conjunto habitacional de residências populares localizado na Região Oeste de Londrina, Paraná. Seu limite faz fronteira com o município de Cambé.

História 

O conjunto foi batizado como homenagem ao Sr. Avelino Antônio Vieira, pioneiro do Norte do Paraná que se destacou atuando na área financeira, como superintendente de bancos e criador do antigo Banco Bamerindus. Idealizado durante o mandato do então prefeito Antônio Belinati, foi construído sob responsabilidade das empresas Seffer e Icopan, com recursos administrados pela COHAB Londrina. Possui 600 casas em sentido horizontal, com tamanho médio de 31,48 m². Sua construção se iniciou em 27 de agosto de 1979 e a inauguração se deu em 13 de novembro de 1981.

Características 

Construído em um terreno de aproximadamente 15 mil metros quadrados, possui como via principal a Avenida Hugo Seben. Seu território faz divisa com o município de Cambé e com os bairros Jardim Olímpico e Jardim Campos Verdes. Possui em uma de suas extremidades um fundo de vale banhado pelo Ribeirão Esperança. A população estimada do Conjunto Avelino Vieira é de 1.400 pessoas. Possui duas escolas públicas (Escola Estadual Dr. Olavo Garcia Ferreira da Silva e Escola Municipal Professora Geni Ferreira) e uma creche pública (Creche Municipal Carolina Benedita dos Santos). O conjunto é atendido pela Linha 307 da Transportes Coletivos Grandes Londrina, de segunda a domingo, conforme itinerário definido pela empresa.

Bairros de Londrina